Делирианты - психоактивные вещества, относящиеся к классу галлюциногенов. 

Ряд растительных делириантов, в т.ч. из семейства паслёновые, широко использовался коренными народами Америки для достижения изменённого состояния разума в ходе ритуалов и обрядов. Несмотря на долгую историю использования, делирианты являются наименее изученным классом галлюциногенов с точки зрения их поведенческих и неврологических эффектов на человека.

История термина 
Термин "делириант" был введен  и , чтобы отличить эти наркотики от других классов психоактвиных веществ - психоделиков и диссоциативов, таких как ЛСД и кетамин. Делирианты названы так из-за их основного эффекта, вызывающего делирий, в отличие от более осознанных состояний, производимых другими галлюциногенами, которые представлены психоделиками и диссоциативами. Этот термин обычно используется для обозначения антихолинергических препаратов, которые представляют собой вещества, ингибирующие функцию нейромедиатора ацетилхолина.

Механизм действия 
Изменённое состояние сознания, вызываемое "классическими" делириозными веществами, такими как скополамин, атропин и дифенгидрамин, в первую очередь связано с конкурентным антагонизмом этих лекарственных соединений к периферическим и центральным мускариновым ацетилхолиновым рецепторам. В частности, мускариновых рецепторов М1. 

Рецепторы М1 расположены преимущественно в центральной нервной системе и участвуют в восприятии, внимании и когнитивном функционировании. Делирий связан только с антагонизмом постсинаптических М1-рецепторов, и на сегодняшний день другие подтипы рецепторов не выявлены. Периферические мускариновые рецепторы являются частью вегетативной нервной системы. 

Рецепторы М2 расположены в мозге и сердце, рецепторы М3 - в слюнных железах, а рецепторы М4 - в мозге и легких. Скополамин является неспецифическим антагонистом мускариновых рецепторов на всех четырех участках (М1, М2, М3 и М4). Из-за ингибирования этими соединениями различных путей передачи сигнала, снижение уровня ацетилхолиновой сигнализации приводит ко многим когнитивным нарушениям и умственным расстройствам.

Также принято мнение, что распространенные антихолинергические средства/галлюциногены правильнее называть антимускариновыми препаратами, поскольку, например, эти средства обычно не блокируют никотиновые рецепторы.

Эффекты 
Бред, вызванный, в частности, антихолинергическими препаратами, характеризуется ступором, спутанностью сознания, конфабуляцией, дисфорией, акатизией, реалистичными визуальными галлюцинациями или иллюзиями (в отличие от псевдогаллюцинаций, испытываемых на других классах галлюциногенов) и регрессией к "фантомному" поведению, такому как раздевание и выщипывание волос. Другие часто описываемые типы поведения включают беседы с воображаемыми людьми, завершение сложного, многоступенчатого действия (например, одевание) и неспособность распознать своё собственное отражение в зеркале.

Эффекты антихолинергических препаратов, по своему действию, схожи с бредовыми лихорадками, лунатизмом, состоянием фуги или психотическим эпизодом (особенно в том, что субъект имеет минимальный контроль над своими действиями и часто не имеет воспоминаний об этом опыте). Это часто наблюдающиеся побочные эффекты от серотонинергических психоделиков.

Классификация

Антихолинергические препараты

Тропаны 

 Атропин
 Гиосциамин

 Скополамин

Этаноламины 

 Дименгидринат
 Дифенгидрамин
 Доксиламин (в определённых дозах)

Дизамещенные эфиры гликолевой кислоты:

 Бенактизин
 Дицикломин
 N-этил-3-пиперидил бензилат
 N-метил-3-пиперидил бензилат
 3-хинуклидинилбензилат
 Дитран
 EA-3167

Антигистаминные препараты 

 Хлорфенирамин
 Циклизин
 Дименгидринат
 Дифенгидрамин
 Доксиламин
 Меклизин
 Орфенадрин
 Прометазин
 Клемастин

Другие 

 Амитриптилин
 Бензидамин
 Элемицин
 Миристицин
 Иботеновая кислота
 Мусцимол
 Золпидем

Применение в оккультизме и фольклоре 
Делирианты фигурируют во многих фрагментах европейской мифологии. Среди наиболее часто упоминаемых - белена, белладонна, мандрагора, багульник и мухомор. 

В мифах Древней Греции венки из листьев белены использовались в похоронных обрядах, чтобы помочь успошему забыть свою прежнюю жизнь перед переходом реки Стикс.  Род растений белладонна, Atropa, назван в честь греческой богини судьбы, Атропос, которая перерезала нить жизни. В раннем Средневековье считалось, что мандрагора обычно росла под виселицами, где с тел умерших убийц капала кровь.

Тропаносодержащие пасленовые играли важную роль в фольклоре Старого Света и мифах о европейском колдовстве. 

Белена, как известно, ассоциировалась с чёрной магией период позднего средневековья. В этот период в средневековой Европе вид Scopolia carniolica использовался в качестве примеси в любовных зельях.  

Мандрагора (корень Mandragora officinarum) дважды упоминается в Библии. 

Дурман имеет долгую историю использования коренными народами Мексики и юго-запада США, которые применяли его в ритуальных, священных и магических целях.  

Со времен средневековья чрезвычайно ядовитые растения рода Aconitum также были связаны с фольклором и магией. Несмотря на то, что это очень ядовитое и часто смертельно опасное растение, его часто включали в рецепты "магических мазей"; вероятно, для того, чтобы противодействовать гипертермическим побочным эффектам скополамина. Род аконитум (в частности, аконитум ворсистый) прочно ассоциировался с суевериями и колдовством в Европе, особенно когда речь шла о мифах, связанных с оборотнями и ликантропией. Существует мнение, что это связано с предполагаемой склонностью данного яда вызывать парестезию, которая может вызывать ощущение, что тело покрыто мехом. 

В греческой мифологии считается, что богиня Геката изобрела аконит, который Афина использовала для превращения Арахны в паука.

Примечания